Colon är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Herbst 1797. Colon ingår i familjen mycelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mycelbaggar